Фториды азота — неорганические соединения азота со фтором. Известны трифторид азота NF, Дифтордиазин NF, тетрафторгидразин NF, азид фтора FN, а также оксифторид азота NOF. Попытки синтезировать  NF потерпели неудачу.

Физические свойства 
Фториды азота — бесцветные газы со специфическим запахом.

Химические свойства 
 Фториды азота термически неустойчивы, при нагревании до температуры 100—300 °С разлагаются (NF3 только в смеси с газами-восстановителями или парами воды, взрываясь):
 

 
 Гидролизуются водой, N2F4 и N2F2 при нагревании.
 Сильные окислители, реагируют со многими металлами и неметаллами, оксидами, солями и органическими соединениями.
 NF3 под действием сильных фторокислителей образует соли тетрафтораммония NF4+; для других фторидов азота также известны катионные формы: N2F3+, N2F+.

Получение 
NF3: электролиз расплава NH4HF2.

N2F4: реакция NF3 с углеродом.

N2F2: реакция фтора с азидом натрия.

Применение 
 Фторирующие агенты в органическом и неорганическом синтезе.
 Окислители, в том числе для ракетного топлива.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

А
Галогениды азота
Ракетное топливо